

Persone
 Adil' Ibragimov (1989) – calciatore russo
 Anvar Ibragimov (1965) – ex schermidore sovietico
 Aždar Ibragimov (1919-1993) – regista sovietico
 Aziz Ibragimov (1986) – calciatore uzbeko
 Bekdaulet Ibragimov (1995) – pugile kazako
 Kamil' Ibragimov (1993) – schermidore russo
 Magomed Ibragimov (1983) – ex lottatore uzbeko
 Mogamed Ibragimov (1974) – ex lottatore azero naturalizzato macedone
 Sultan Ibragimov, comunemente noto come Sultan (1975) – ex pugile russo

Altro
 Cratere Ibragimov – cratere sulla superficie di Marte